Первый в истории финал Кубка Европы по легкоатлетическим многоборьям прошёл 22—23 сентября 1973 года на стадионе «Шпортпарк-Норд» в Бонне (ФРГ). За командную победу боролись мужские команды в десятиборье и женские в пятиборье, отобравшиеся ранее по итогам полуфиналов.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышел 71 легкоатлет (39 мужчин и 32 женщины) из 12 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 11—12 августа в австрийском Инсбруке, исландском Рейкьявике и болгарской Софии. В финал выходили девять лучших по результату команд у мужчин и семь — у женщин. Ещё одно место было занято сборной ФРГ как организатором финала.

Инсбрук

Рейкьявик

София

Финал

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Литература

Ссылки 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Сентябрь 1973 года
Спорт в Германии в 1973 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Бонне
1973 год в лёгкой атлетике